Сидор — имя, русская и украинская фамилия; а также топоним.

Имя Сидор — русская усеченная форма греческого имени , от .

Носители имени 

 Сидор — псковский посадник XIV века.

Носители фамилии 
 Сидор, Василий Дмитриевич (1910—1949) — украинский военный и политический деятель, член ОУН(б) и УПА.
 Сидор, Дмитрий Дмитриевич (род. 1955) — общественный деятель Украины, православный священник, председатель Сойма подкарпатских русинов.
 Сидор, Дэррил (род. 1972) — канадский хоккеист, защитник.
 Сидор, Карол (1901—1953) — словацкий общественно-политический деятель, писатель и публицист.
 Сидор, Орест Ярославович (род. 1961) — украинский оперный певец (баритон), заслуженный артист Украины.

Топоним 
 Сидор — река в России, приток Делиньи.

См. также

Примечания